Public Square Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Public Square Historic District (Alabama), ID-Nr. 82002037
 Public Square Historic District (Iowa), ID-Nr. 99000487
 Public Square Historic District (New York), ID-Nr. 84002409